O triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi disputado no Centro Olímpico Vouliagmeni em Atenas. Cem atletas competiram por medalhas na masculino e feminino.

Nos Jogos Olímpicos, a distância das três disciplinas são:
 Natação - 1500 metros
 Ciclismo - 40 quilômetros
 Corrida - 10 quilômetros

Feminino 

O triatlo feminino disputou-se em 25 de agosto de 2004.  Todas as cinquenta mulheres completaram a natação, 45 terminaram o ciclismo e 44 completaram o percurso de corrida.  A medalhista de ouro Kate Allen era a 28ª após a segunda parte do triatlo, mas nos instantes finais ultrapassou Loretta Harrop e ganhou a corrida com quase 7 segundos.

N/C: Não completou

Masculino 

O triatlo masculino disputou-se em 26 de agosto.

N/C: Não completou
N/L: Não largou

Quadro de medalhas do triatlo 

Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Triatlo nos Jogos Olímpicos